Poaceae uma família de plantas monocotiledôneas (classe Liliopsida) conhecida anteriormente por Graminae.

Localidades
 Capim (Paraíba) - município brasileiro no estado da Paraíba.
Porto Capim - local no Rio Paranapanema, na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo.

Outros
Capim (canção) - canção de Djavan de 1982
Gaturamo-capim - espécie de ave da família Fringillidae.

Desambiguação